Рейс 409 может иметь следующие значения:
 Рейс 409 Ethiopian Airlines
 Рейс 409 United Airlines